В данной статье представлен список произведений Сергея Васильевича Рахманинова, отсортированный по жанрам.

Список произведений по жанрам

Оркестровые произведения

Для фортепиано с оркестром

Симфонии

Сюиты и другие оркестровые произведения

Симфонические поэмы

Оперы

Фортепианная музыка

Произведения для фортепиано

Другие произведения для фортепиано

Камерная музыка

Вокальная и хоровая музыка

Романсы

Литература

Ссылки 
 Каталог сочинений Рахманинова на сайте «Сенар»
 Ноты всех сочинений Рахманинова
 Аудиозаписи в исполнении Рахманинова
  Список произведений Рахманинова на imslp.org

Сергей Рахманинов
Рахманинов